(7119) Гиера () — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L, в 60° впереди планеты. Астероид был открыт 11 января 1989 года американскими астрономами Кэролин и Юджином Шумейкер в Паломарской обсерватории и назван в честь женщины-воительницы, участницы Троянской войны, жены царя мисийцев Телефа, которая в одних источниках именуется Гиерой, в других — Астиохой.

См. также 
 Список астероидов (7101—7200)
 Классификации малых планет
 Список троянских астероидов («греки»)
 Список троянских астероидов («троянцы»)

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Кэролин Шумейкер
Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Названия астероидов из древнегреческой мифологии